Wandres ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wandres (1858–1933), deutscher Missionar
 Frederic Wandres (* 1987), deutscher Dressurreiter